Ardulfurataini Watan (Kraj dwóch rzek) to hymn państwowy Iraku w latach 1981-2003. Słowa napisał Szafik Abdul Dżabar Al-Kamali, a muzykę skomponował Walid Georges Gholmieh.

Tytuł hymnu odnosi się do dwóch głównych rzek Iraku – Tygrysu i Eufratu. Hymn, oprócz najczęściej wykonywanej wersji skróconej, posiada także wersję pełną, z rozszerzoną sekcją instrumentalną.

Oficjalne słowa arabskie 
 وطن مدا على الأفق جناحا
 وارتدى مجد الحضارات وشاحا
 بوركت أرض الفراتين
 وطن
 عبقري المجد عزما و سماحا

 هذه الأرض لهيب و سنا
 و شموخ لا تدانيه سما
 هذه الأرض لهيب و سنا
 و شموخ لا تدانيه سما
 جبل يسمو على هذه الدنا
 و سهول جسدت فينا الإبى
 بابل فينا و آشور لنا
 و بنا التاريخ يقتد ضيا
 نحن في الناس جمعنا و حدنا
 غضبة السيف و حلم الأنبياء
 حين أوقدنا رمال العرب ثورة
 و حملنا راية التحرير فكرة
 حين أوقدنا رمال العرب ثورة
 و حملنا راية التحرير فكرة
 منذ أن لز مثنى الخيل مهره
 و صلاح الدين غطاها رماحا

 وطن مدا على الأفق جناحا
 وارتدى مجد الحضارات وشاحا
 بوركت أرض الفراتين
 وطن
 عبقري المجد عزما و سماحا

 قسما بالسيف و القول الأبي
 و صهيل الخيل عند الطلب
 قسما بالسيف و القول الأبي
 و صهيل الخيل عند الطلب
 إننا سور مداها الأرحب
 و هدير الشعب يوم النوب
 أورثتنا البيد رايات النبي
 و السجايا و الشموخ اليعربي
 مجدي جزلا بلاد العرب
 نحن أشرقنا فيا شمس أغربي
 الجباه السمر بشر و محبة
 و صمود شق للإنسان دربه
 الجباه السمر بشر و محبة
 و صمود شق للإنسان دربه
 أيها القائد للعلياء شعبه
 اجعل الآفاق للصولات ساحة

 وطن مدا على الأفق جناحا
 وارتدى مجد الحضارات وشاحا
 بوركت أرض الفراتين
 وطن
 عبقري المجد عزما و سماحا

 يا سرايا البعث يا أسد العرين
 يا شموخ العز و المجد التليد
 يا سرايا البعث يا أسد العرين
 يا شموخ العز و المجد التليد
 ازحفي كالهول للنصر المبين
 و ابعثي في أرضنا عهد الرشيد
 نحن جيل البذل فجر الكادحين
 يا رحاب المجد عدنا من جديد
 أمة تبني بعزم لا يلين
 و شهيد يقتفي خطو شهيد
 شعبنا الجبار زهو و انطلاق
 و قلاع العز يبنيها الرفاق
 شعبناالجبار زهو و انطلاق
 و قلاع العز يبنيها الرفاق
 دمت للعرب ملاذا
 يا عراق
 و شموسا تجعل الليل صباحا

 وطن مدا على الأفق جناحا
 وارتدى مجد الحضارات وشاحا
 بوركت أرض الفراتين
 وطن
 عبقري المجد عزما و سماحا

Transkrypcja 
 Watanun maddā 'alā l-ufqi ğnāhā,
 Wa'rtaddā mağda l-hadārāti wišāhā,
 Būrikat ardu l-Furātayni watan,
 'Abqariyya l-mağd 'azman wa samāhā.

 Hathihi al Ardh lahib wa sana
 Wa shmokhon la todanihi sama'a
 Jabalun yasmo ala hathi aldona
 Wa soholon jassadat feena el eba
 Babel fina wa Ashoron lana
 Wa bina altarekh yagtado dhiy'a
 Nahno filnas jama'ana wahdana
 Ghatbatal Sayfi wa hilm al anbia
 Hina asha'alna rimalal urbi thawra
 Wa hamalna Rayatal tahrir fikra
 Montho an laza muthanna alkhayl mohrah
 Wa Salahoddin ghattaha rimaha

 Watanun maddā 'alā l-ufqi ğnāhā,
 Wa'rtaddā mağda l-hadārāti wišāhā,
 Būrikat ardu l-Furātayni watan,
 'Abqariyya l-mağd 'azman wa samāhā.

 Qasaman bel sayfi wal qawli alabi
 Wa saheel el khayli endal talabi
 Innana soro himaaha al arhabi
 Wa hadeer al sha'ab yomal nowabi
 Thawratal tawhidi wa rayatol nabi
 Walsajaya walshomokh al ya'arobi
 Majjidi jazla belada al arabi
 Nahno ashraqna fia shamsu ughrubi
 Aljebaho olsomro bishron wa mahabba
 Wa somodon shakka lelinsani darbah
 Ayoha al ka'id lela'alyai shabah
 Eja'ali al aafaak lelsawlati saha

 Watanun maddā 'alā l-ufqi ğnāhā,
 Wa'rtaddā mağda l-hadārāti wišāhā,
 Būrikat ardu l-Furātayni watan,
 'Abqariyya l-mağd 'azman wa samāhā.

 Ya saraial ba'athi ya osdal areen
 Ya shmokhal Ezi wal majil taleed
 Izahafi kalhawli lelnasri el mobeen
 Waba'athi fi Ardina a'ahdal Rasheed
 Nahno jeelol bathli fajrul kadihin
 Ya rihabal majdi odna min jadeed
 Ommatan tabni bee'azmin la yalean
 Wa shaheedin yaktafi khatwa shaheed
 Shabuna aljabbaro zahwon wantilak
 Wa kela'a elizi yabneehal rifaqu
 Domta lil orbi malathan
 Ya Iraq
 Wa shomosan tajalol layla sabaha

 Watanun maddā 'alā l-ufqi ğnāhā,
 Wa'rtaddā mağda l-hadārāti wišāhā,
 Būrikat ardu l-Furātayni watan,
 'Abqariyya l-mağd 'azman wa samāhā.

Linki zewnętrzne 
 Plik MIDI
 Strona z plikiem MP3, wersja pełna

Historyczne hymny państwowe
Historia Iraku